Giorgia Lepore (1965) – attrice e doppiatrice 
Giorgia Lepore (1969) – scrittrice e archeologa